Anglès – miejscowość i gmina we Francji
 Anglès – gmina w Hiszpanii